OTD steht für:
 Organtransportdienst, siehe Medizinischer Transportdienst
 ObjecTime Developer, ein Werkzeug für Softwareentwicklung
 Other Training Device, die Klasse eines Flugsimulators, siehe Flight and Navigation Procedures Trainer
 Obertelegraphendirektion, siehe Geschichte des Radios in der Schweiz
On Time Delivery, eine Kenngröße der Lieferperformance von Lieferanten
Order to Delivery (OtD), Zeitraum im Produktlebenszyklus von der Bestellung bis zur Lieferung

OTD